Расска́зово — село в Ханкайском районе Приморского края России. Входит в Ханкайский муниципальный округ.

География 
Стоит на реке Большие Усачи.

История 
Первыми жителями были солдаты кавалерийского полка, которые охраняли границу. До этого здесь жили китайцы, выращивали женьшень. Затем была основана застава (русская) — Усачи.

По воспоминаниям старожилов, китайцы свободно переходили границу, вели торговлю, и жители села тоже ходили в Китай. Жители сеяли зерновые, выращивали овощи. Были овцеферма, свиноферма, птицеферма, конеферма, большое стадо коров, две пасеки, своя мельница, крупорушка, зерносушилка.

Затем были созданы колхозы. Первый колхоз «Червонный пограничник», который переименовали в колхоз «Имени Берия», а затем «Путь к коммунизму». В 1959 году колхоз имел прибыль 1 млн. 200 тыс. дохода и стал колхозом — миллионером. В 1960 году колхоз преобразовали в совхоз.

В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок Пограничный переименован в село Рассказово.

С 2004 по 2015 год входил в Первомайское сельское поселение

В 2015 году Первомайское сельское поселение объединено с Новокачалинском и село вошло в Новокачалинское сельское поселение.

В марте 2020 года муниципальный район был преобразован в Ханкайский муниципальный округ, все сельские поселения, в том числе Новокачалинское, были упразднены.

Население 

Население села — преимущественно русское.

Примечания 

Населённые пункты Ханкайского района
переименованные населённые пункты Приморского края